Prisco (gladiador) - gladiador romano
 Clutório Prisco - poeta romano
 Tarquínio Prisco - rei de Roma
 Prisco de Epiro - filósofo romano
 Tito Júlio Prisco - usurpador romano
 Prisco Átalo - usurpador romano
 Prisco de Pânio - historiador e emissário bizantino
 Prisco (general) - general bizantino dos 
 Priscos - freguesia portuguesa